Marcel Stržinar (ur. 18 stycznia 2002) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Žiri. Medalista mistrzostw świata juniorów i mistrzostw Słowenii.

Przebieg kariery 
W lipcu 2016 w Hinterzarten zajął 9. lokatę w zawodach FIS Youth Cup. W grudniu 2017 w Seefeld zadebiutował w Alpen Cupie, plasując się w dwukrotnie w czwartej dziesiątce. W styczniu 2019 w Planicy zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 74. miejsce, zaś w lutym 2019 w Oberhofie zdobył pierwsze punkty Alpen Cupu, plasując się na 27. pozycji. W styczniu 2021 w Zakopanem po raz pierwszy punktował w FIS Cupie (19. lokata). Kilka dni później w Innsbrucku zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 30. miejsce.

We wrześniu 2021 w Kanderstegu po raz pierwszy stanął na podium konkursu Alpen Cupu (3. pozycja). W marcu 2022 w Zakopanem wystąpił na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 8., w konkursie drużynowym ze słoweńskim zespołem zajął 4. pozycję, a w rywalizacji drużyn mieszanych zdobył srebrny medal.

Stržinar jest medalistą mistrzostw Słowenii – z klubem SSK Žiri latem 2019 zdobył srebrny, latem 2020 złoty a latem 2021 brązowy medal w zmaganiach zespołów mieszanych.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Stržinara na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2021

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2002